Název Lišice má více sídel:

 Lišice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové

 Lišice (Svatý Mikuláš) – část obce Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora
 Lišice (Dolní Lukavice) – část obce Dolní Lukavice v okres Plzeň-jih

Externí odkazy